Isidor d'Alexandria, prevere a Constantinoble, mort el 404
 Isidor de Madrid, conegut com a Isidre, pagès del segle XIII
 Isidor de Pelúsion, escriptor cristià exegètic de finals del segle IV nadiu d'Alexandria
 Isidor de Quios, soldat i màrtir grec d'Alexandria, al segle III, patró de Mollerussa
 Isidor de Scetes, eremita a Egipte, mort en 385
 Isidor de Sevilla, sant i bisbe de Sevilla, erudit i orador del segle VII
 Isidor de Tver, asceta rus del , venerat per l'Església Ortodoxa